Hatzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Hatzmann (* 1959), deutsche Landschaftsarchitektin und Politikerin (FDP)
 Rita Hatzmann (* 1978), österreichische Schauspielerin